DDR-Oberliga 1969/1970 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1969/1970. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1970/1971 se kvalifikoval tým FC Carl Zeiss Jena, ve Veletržním poháru 1970/1971 startoval tým Dynamo Drážďany. Vítězstvím v poháru si zajistil účast v Poháru vítězů pohárů 1970/1971 Vorwärts Berlín.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy - 1. FC Union Berlin a nováček BSG Stahl Eisenhüttenstadt. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1969
Fotbal v roce 1969
Fotbal v Německu v roce 1970
Sport v Německu v roce 1969